Randle ist der Familienname folgender Personen:

 Antwaan Randle El (* 1979), US-amerikanischer Footballspieler
 Brian Randle (* 1985), US-amerikanischer Basketballspieler
 Eddie Randle (1907–1997), US-amerikanischer Jazztrompeter und Bandleader
 John Randle (* 1967), US-amerikanischer Football-Spieler
 Julius Randle (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Theresa Randle (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin

Randle ist ein Ortsname:
 Randle (Washington), USA